The Ultimate Collection — бокс-сет американской певицы Донны Саммер, выпущенный 18 ноября 2016 года на лейбле Driven By The Music в Европе.

Об альбоме 
Сборник был выпущен в нескольких изданиях. Самое полное — коллекционное — состоит из трёх дисков, на которых, помимо стандартного списка хитов, также можно найти редкие записи певцы (на немецком), сделанные в Германии во время участия в различных мюзиклах, популярные ремиксы и «европейские хиты» из дебютного альбома. Помимо прочего, сборник включает в себя ряд коллабораций (с Барброй Стрейзанд, The Brooklyn Dreams, Musical Youth и Полом Джабарой) и песен, используемых в саундтреках к различным фильмам («Бездна», «Слава Богу, сегодня пятница», «Танец-вспышка»).

Сокращённый трек-лист представлен на стандартном CD-издании и двойном виниле.

В буклете, прилагаемом к изданиям на CD также можно найти воспоминания продюсеров Пита Белотта и Харольда Фальтермайера о Донне Саммер.

В альбомном чарте Великобритании сборник занял 30 место, а в 2019 году получил там серебряную сертификацию.

Список композиций

Стандартное издание

Виниловое издание

Коллекционное издание

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 

Бокс-сеты Донны Саммер
Сборники 2016 года